Інтерцесія — у римському праві прийняття на себе відповідальності за чужі борги у формі поруки або передачі речі у заставу;
 Інтерцесія — у Стародавньому Римі — право посадових осіб (магістратів) призупиняти постанови та дії інших рівних за становищем або нижчих посадових осіб;
 Інтерцесія — у міжнародному праві — ненасильницьке втручання у справи ін. держав з метою сприяння мирному врегулюванню спорів шляхом пропозиції добрих послуг.

Посилання 
 Інтерцесія  // 
Право